Schwechat steht für:

 Flughafen Wien-Schwechat, der internationale Flughafen Wiens
 Gerichtsbezirk Schwechat, Gerichtsbezirk in Niederösterreich
 Raffinerie Schwechat, Erdölraffinerie in Schwechat bei Wien
 Schwechat, Stadtgemeinde in Niederösterreich
 Schwechat (Fluss), Fluss im östlichen Niederösterreich
 SV Schwechat, ein österreichischer Fußballverein

Siehe auch:
 Schwechatbach